Акабчен има више значења:
 Акабчен (Чемас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Акабчен (Чичимила), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Акабчен (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику